Köstenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Adi Köstenberger (* 1940), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Robert Köstenberger (* 1957), österreichischer Judoka
 Rudolf Köstenberger (* 1965), österreichischer Fußballspieler